Mužská čtyřhra Stockholm Open 2021 probíhala v první polovině listopadu 2021. Do deblové soutěže stockholmského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. V roce 2020 se nehrál kvůli pandemii koronaviru. Obhájcem titulu z roku 2019 byla finsko-francouzská dvojice Henri Kontinen a Édouard Roger-Vasselin, jejíž členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený mexicko-argentinský pár Santiago González a Andrés Molteni, který ve finále za 68 minut zdolal Pákistánce Ajsáma Kúrešího s Nizozemcem Jeanem-Julienem Rojerem po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po triumfu na Astana Open 2021 získali druhou společnou trofej. Od srpna 2021, kdy se stali spoluhráči, vyhráli 14 z 19 zápasů. 38letý González na okruhu ATP Tour vybojoval šestnáctý deblový titul a pro 33letého Molteniho to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Tim Pütz /  Michael Venus (odstoupili)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (1. kolo)
  Alexandr Bublik /  Andrej Golubjev (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Stockholm Open
ATP Tour 2021
Tenis ve Švédsku v roce 2021